Улица Лёни Го́ликова — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Лёни Голикова — улица в Великом Новгороде.
 Улица Лёни Голикова — улица в Калининграде.
 Улица Лёни Голикова — улица в городе Окуловке.
 Переулок Лёни Голикова — улица во Пскове.
 Улица Лёни Голикова — улица в Санкт-Петербурге.

Украина 
 Улица Лёни Голикова — улица в Днепре.
 Улица Лёни Голикова — улица в Донецке.
 В Изюме:
 Улица Лёни Голикова.
 Переулок Лёни Голикова.
 Улица Лёни Голикова — улица в городе Кривой Рог.

См. также 
 Бульвар Лёни Голикова